Leith ist der Name mehrerer Orte

in Australien:
 Leith (Tasmanien)

in Kanada:
 Leith (Ontario)

im Vereinigten Königreich:
 Leith (Schottland), Stadtteil von Edinburgh
 Leith Hill, Surrey, England
 Leith Harbour, Südgeorgien, Überseeterritorium

in den Vereinigten Staaten:
 Leith (North Dakota)
 Leith (Ohio)
 Leith (Pennsylvania)

Leith ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Kenneth Leith (1875–1956), US-amerikanischer Geologe
 Damien Leith (* 1976), australischer Sänger und Songwriter
 Emmett Leith (1927–2005), US-amerikanischer Physiker
 Gallus Leith (1709–1775), Professor der Theologie und Abt des Schottenkloster St. Jakob in Regensburg
 Virginia Leith (1932–2019), US-amerikanische Schauspielerin

Sonstiges:
 Leith (Wahlkreis), ein ehemaliger Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Leith Cove, Bucht an der Danco-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Leith Harbor, Bucht an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Leith Harbour, Walfangstation auf Südgeorgien im Südatlantik
 Water of Leith, Fluss in Schottland
 Water of Leith (Neuseeland), Fluss in Neuseeland